Orden Nacional puede referirse a:

 Orden Nacional de Malí;
 Orden Nacional de Costa de Marfil.